Иван Павлович Касьян (Косьян) (07.11.1922 — 04.06.1994) — разведчик взвода пешей разведки 896-го стрелкового Краснознамённого полка (211-я стрелковая Черниговская Краснознамённая дивизия, 67-й стрелковый Львовский корпус, 38-я армия, 4-й Украинский фронт), младший сержант, участник Великой Отечественной войны и Советско-японской войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 7 ноября 1922 года в селе Плоское Гоголевского района Киевского округа Киевской губернии Украинской ССР, ныне в составе Броварского района Киевской области Украины. Из семьи крестьянина. Украинец.

Окончил 4 класса сельской школы. С 1939 года трудился в колхозе в родном селе.

После начала Великой Отечественной войны летом 1941 года был мобилизован на строительство оборонительных сооружений вокруг Киева. После Киевской катастрофы войск Юго-Западного фронта в сентябре 1941 года оказался на оккупированной территории.

В Красную армию был призван сразу после освобождения местности, где он проживал, в августе 1943 года. В действующей армии с сентября 1943 года.

Разведчик взвода пешей разведки 896-го стрелкового полка (211-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 1-й Украинский фронт) красноармеец Иван Касьян отличился в Львовско-Сандомирской наступательной операции. В составе группы захвата в ночь на 28 августа 1944 года у населённого пункта Тарговиска (8 километров юго-восточнее города Кросно, Польша) пробрался в тыл противника, уничтожил расчёт крупнокалиберного пулемёта, захватил «языка» и доставил его в штаб полка.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом по 211-й стрелковой дивизии № 033-н от 12 сентября 1944 года красноармеец Касьян Иван Павлович награждён орденом Славы 3-й степени.

Разведчик взвода пешей разведки 896-го стрелкового полка ефрейтор Иван Касьян во время разведвыхода в немецкий тыл в ночь на 24 ноября 1944 года в составе группы захвата в районе населённого пункта Вышня Писана (ныне в составе района Свидник Прешовского края, Словакия), когда по разведчикам внезапно открыла огонь пулемётная точка, первым бросился к ней и забросал её гранатами. На месте были уничтожены 12 гитлеровцев и захвачен ручной пулемёт. Благодаря его действиям разведгруппа смогла захватить контрольного пленного и доставить его в расположение части. Был представлен командиром полка к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени, но командир корпуса заменил награду на орден Славы 3-й степени.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом по 67-му стрелковому корпусу № 01/н от 3 января 1945 года ефрейтор Иван Павлович Касьян награждён орденом Славы 3-й степени.

Младший сержант Иван Касьян вновь проявил отвагу в Западно-Карпатской наступательной операции. С 20 по 22 января 1945 года вместе с отделением находился в тылу противника. В бою за населённый пункт Менцына (12 километров северо-западнее города Новы-Сонч, ныне в составе Малопольского воеводства, Польша) вместе с отделением из засады атаковал вражескую колонну, в составе которой, как оказалось, было 52 солдата. На месте было уничтожено 15 солдат противника, 37 - взяты в плен, захвачены 2 пушки, 3 автомашины и 12 повозок с военным имуществом. Разведчики потерь не имели.

22 января 1945 года в районе местечка Тымбарк при преследовании противника разведчики догнали отходящий немецкий взвод и атаковали его. Поддавшись панике, противник не оказал упорного сопротивления, разбежавшись поодиночке и бросив 2 исправных орудия. На месте было убито 3 немецких солдата и 2 захвачены в плен. В обоих боях И. П. Касьян действовал умело и отважно.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом войскам 38-й армии № 06/н от 7 февраля 1945 года младший сержант Иван Павлович Касьян награждён орденом Славы 2-й степени.

Несколько раз был ранен за годы войны. Впервые ранен через несколько дней после прибытия на фронт, 12 ноября 1943 года. Дважды был ранен и в 1944 году – 18 января и 24 июня. К счастью, все ранения оказались лёгкими. А вот в конце зимы 1945 года четвёртое ранение оказалось тяжёлым. Несколько месяцев И. П. Касьян провёл в госпиталях.

После излечения он был зачислен понтонёром в 11-й отдельный понтонно-мостовой батальон 10-й понтонно-мостовой бригады 15-й армии на Дальнем Востоке. В составе 2-го Дальневосточного фронта принимал участие в Маньчжурской стратегической наступательной операции Советско-японской войны. В августе 1945 года под огнём японцев возводил переправу через Амур. Затем вместе с батальоном преодолел сотни километров по горно-таёжной местности, возводя переправы через многочисленные реки для наступавших войск.

В декабре 1945 года младший сержант И. П. Касьян был демобилизован. Вернулся в родное село Плоское. Работал в колхозе, с 1966 - в совхозе «Плосковский».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1987 года был перенаграждён орденом Славы 1-й степени, став таким образом полным кавалером ордена Славы.

Скончался 4 июня 1994 года. Похоронен в селе Плоское  Киевской области.

Награды  
Орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (12.09.1944)
 Орден Славы 1-й (31.12.1987), 2-й (07.02.1945) и 3-й (12.09.1944) степеней
 медали, в том числе:
«За отвагу»(10.11.1944)
 «Медаль «За боевые заслуги»» (31.12.1944)
 «Медаль «За боевые заслуги»» (10.09.1945)
 Медаль «За победу над Японией» (1945)
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией» (9 мая 1945)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Увековечен на Сайте МО РФ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Полные кавалеры ордена Славы
Сапёры Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)